Руска Премиер Лига е най-висшата дивизия на руския футбол. До 2011 официален спонсор на шампионата е застрахователната компания Росгосстрах. От 2011 спонсор е Согаз.

Състои се от 16 отбора. В края на сезона 15-ия и 16-ия изпадат и влизат двата най-добри отбора от Първа дивизия. Завършилите на 13-о и 14-о място играят бараж със завършилите на 3-то и 4-то място от второто ниво на руския футбол в 2 срещи на разменено гостуване.

Руската Премиер Лига лига е създадена през 2001. Продължение е на Руската Висша Дивизия, но разликата е, че Висшата Дивизия е ръководена от Лигата по професионален футбол на Русия и създаването на Премиер Лига дава на клубовете по-голяма степен на независимост. Висшата Дивизия съществува от 1992 до 2001. Първенството е на 6-о място в ранглистата на УЕФА.

История 
След разпадането на СССР, всяка бивша съветска република организира независимо национално първенство. В Русия, 6-те отбора играли в Съветска Висша Лига през 1991, (ЦСКА (Москва), Спартак Москва, Торпедо (Москва), Динамо (Москва), Алания Владикавказ и Локомотив (Москва)) се допълват с 14 отбора от по-долните дивизии, за да организират Руска Висша Лига от 20 отбора. Руската Висша Лига е разделена на две групи, за да се намали общия брой мачове. Броят на отборите във Висшата Дивизия беше постепенно намален на 18 през 1993 и 16 през 1994. Оттогава, Руската Висша Лига (от 1998 до 2001 г. – Висша Дивизия и впоследствие Премиер Лига) се състои от 16 отбора, изключвайки експеримента да има още два отбора през 1996 и 1997.

Спартак Москва e доминиращата сила в първенството, печелейки 9 от първите 10 титли. Алания Владикавказ е единствения отбор, който успява да спре превъзходството на Спартак, печелейки Висшата Дивизия през 1995. След това, Локомотив (Москва) и ЦСКА (Москва) се изкачват до върха. Локомотив печели шампионата два пъти, ЦСКА три пъти. През 2007 Зенит стават шампиони за първи път в модерната история на първенството. През сезон 2008 Рубин Казан за първи път стават шампиони на Русия в цялата си история. Година по-късно, отбора от Казан повтаря това постижение. През сезон 2010 шампион отново е Зенит, след като си осигурява титлата 2 кръга преди края на първенството. На второ място остава ЦСКА Москва. Преходният сезон от пролет-есен към есен-пролет (2011/12) е спечелен от Зенит, които дублират титлата си. През сезон 2012/13 титлата е спечелена за първи път от московски отбор от 2006 насам. Това става, след като ЦСКА Москва си осигуряват титлата кръг преди края. През сезон 2013/14 ЦСКА дублира титлата си, след победа над Локомотив (Москва) в последния кръг от шампионата.

Надпреварата 
Всеки отбор в лигата играе срещу всеки два пъти, един път вкъщи и един път като гост, общо 30 мача. Три точки се дават за победа,  една за равен и нула за загуба. Ако отборите имат еднакъв брой точки, класирането се определя според броя победи, след това по голова разлика, следвана от няколко други. Ако отборите се борят за първото място, се гледа броя победи, следвани от резултатите в мачовете помежду им. Ако и по този начин не може да се определи шампиона се организира плейоф. От 2009 Русия има право на 3 участника в Шампионска лига. Първите два тима се класират дирекно за груповата фаза на турнира, а третият играе квалификации. Четвъртият и петият в класирането участват в турнира Лига Европа. Двата отбора с най-малко точки в класирането (15-ия и 16-ия) отпадат в Първа Дивизия. Лигата обикновено се провежда от март до ноември. Руският футболен съюз решава първенството да премине на есен/пролет. Първенството преминава в този вариант през 2011 година. На 25 януари 2011 в шампионата е приет отбора на Краснодар, който замества разпадналия се Сатурн Раменское

През 2011/12 шампионатът е разделен на 2 фази. В първата се играе както дотогава – 30 кръга, всеки срещу всеки на разменено гостуване. Във втората фаза отборите са разделени на 2 групи. Първата са отборите, завършили от 1 до 8 място. Те играят по още 2 мача всеки срещу всеки, за да определят шампиона. Останалите 8 отбора също играят по още 2 срещи всеки срещу всеки. След края на сезона се организират плейофи за класиране в шампионата. Последните 2 отбора отпадат директно, а 13-ият и 14-ият играят в плейофите, заедно с третия и четвъртия от Първа Дивизия. Първите 2 тима от плейофа се класират за Премиер лигата.

От 2012/13 първенството се връща към първоначалния си модел, само че шампионатът стартира от юли, а не от март. Плейофите за класиране в РФПЛ също се запазват.

Отбори 2016/17 
За сезон 2016/17 в Руската премиер лига ще играят следните отбори:

Интересни факти 
 Алания е единственият шампион на Русия, който някога е изпадал след спечелването на титлата си.
 Бразилецът Даниел Карвальо става първият чужденец, избран за футболист на годината в Русия през 2005 година.
 ЦСКА Москва, Спартак Москва и Локомотив Москва никога не са изпадали от елита.
 Най-често са изпадало отборът на Кубан – 5 пъти
 Кубан не са били в РФПЛ в 2 поредни сезона откакто влизат за първи път в шампионата през 2005. През 2011/12 се класират в първите 8 и прекъсват черната серия.
 През 2010 ФК Москва става първият тим, изпаднал от РФПЛ поради финансови проблеми.
 Бившите защитници на Спартак Москва Дмитрий Ананко и Дмитрий Хлестов са печелили шампионата на Русия 9 пъти (всичките със Спартак)
 Бразилецът Вагнер Лав е най-резултатният чужденец в РФПЛ за всички времена.
 Най-много голове за един кръг от първенството са вкарани в 21-вия кръг от сезон 2006 и в 6-ия от сезон 2012/13 – по 36.

Шампиони

Шампиони по клубове

Вечно класиране

Рекорди 
 Най-много голове в един сезон е вкарал Олег Веретеников – 25 през сезон 1995
 Най-голяма победа: Локомотив Москва – Уралан 9:0
 Най-резултатен мач: Асмарал-Зенит 8:3
 Най-много поредни мачове без загуба – Локомотив Москва – 27
 Най-много поредни победи – ЦСКА Москва – 12 (1998)
 Най-много равенства – Ротор Волгорад (сезон 1994) и Сатурн (сезон 2006) – по 16
 Най-много голове, вкарани в 1 мач-Виктор Панченко и Олег Веретеников – 5
 Най-много вкарани поредни дузпи – Дмитрий Кириченко – 22
 Вратарят, с най-много „сухи“ мачове-Сергей Овчинников – 129
 Вратарят, с най-малко средно допуснати голове на мач – Станислав Черчесов с 0,6
 Най-млад играч в РФПЛ – Алексей Ребко-16 години и 78 дни (сезон 2002)
 Най-млад играч, отбелязал гол – Жано Ананидзе – 17 години и 8 дни (сезон 2009)
 Най-възрастен играч в РФПЛ – Анатоли Давидов – 43 години и 295 дни (сезон 1997)
 Най-бърз гол в РФПЛ – Алексей Бичков в 9 секунда (сезон 1999)

С най-много мачове 

В списъка са играчи, записали повече от 300 мача в Руска Висша Дивизия и Руска Премиер Лига

Голмайстори

ТВ права 

Дълги години първенството е излъчвано от Първи канал. В периода 2012 – 2015 правата са излъчване на мачовете от Премиер-лигата се държат от две телевизии – НТВ Плюс наш футбол и Россия 2. В ефира на НТВ Плюс наш футбол се излъчват футболни предавания, изцяло посветени на руския футбол.

От края на 2015 г. руското първенство се излъчва по създадения на основата на Россия 2 спортен канал Матч ТВ. Някои от двубоите се излъчват и в ефира на Матч!Наш футбол.

Първенството се излъчва в Италия по телевизия Скай Спорт. Руският футбол набира голяма популярност на апенините. Първенството се излъчва още и в Чехия, Австралия и Великобритания, а от 2008 и в България. Излъчва се по RING.BG, а от 2014 до 2016 г. по Film+. С началото на сезон 2016/17 Мтел получава правата за излъчване на новия сезон. Абонатите на телевизия от Мтел могат да се насладят и на текущия сезон 2017/18 по платения спортен канал Мтел Спорт.

Външни препратки 
 Официален сайт
 Форум на италианските привърженици на футбола в Русия

!